Язево — название населённых пунктов:

Польша 
 Язево — деревня в Августовском повяте Подляского воеводства.

Россия 
 Язево — деревня в Куртамышском районе Курганской области.
 Язево — деревня в Можайском районе Московской области.

См. также 
 Язево — озеро в Лоухском районе Карелии.